Hovmand ist der Familienname folgender Personen: 

 Emil Hovmand (* 1991), dänischer Radrennfahrer
 Svend Erik Hovmand (* 1945), dänischer Politiker